Сент-Севе́р-сюр-Ендр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південь від Парижа, 160 км на південь від Орлеана, 50 км на південний схід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 370 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 742,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сент-Север-сюр-Ендр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Север-сюр-Ендр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр